Го́рки-2, Го́рки 2 (, ) — назва населених пунктів у Білорусі та Росії.

— село в Глибоцькому районі Вітебської області.
  — село в Міорському районі Вітебської області.

Горки-2 — селище в Одинцовському районі Московської області.

Див. також 
 Горки (значення)
 Гірки